Argus As 10 — немецкий поршневой авиационный двигатель воздушного охлаждения, разработанный и производившийся с 1928 года компанией Argus Motoren. Устанавливался преимущественно на учебных, связных и разведывательных самолётах; в частности, им был оснащён известный Fieseler Fi 156 Storch. После Второй мировой войны выпускался также во Франции и Чехословакии. Всего было произведено примерно 28 700 экземпляров двигателя.

Модификации 
As 10C
As 10C-1
As 10E высокооборотная модификация с мощностью, увеличенной до 270 л.с. (199 кВт).
As 10E-2 Планировался к установке на швейцарский учебный самолёт Pilatus P-1.
As 401As 10 с нагнетателем и ВРШ с гидравлическим приводом.
Salmson 8As-00 послевоенный выпуск Argus As 10 (Франция)
Salmson 8As-04 послевоенный выпуск Argus As 10 (Франция)

Применение

 Arado Ar 66 (около 1500)
 Arado Ar 76
 Arado Ar 77
 Arado Ar 96 A
 Dornier Do 12
 Fieseler Fi 156 Storch (более 2900)
 Fieseler Fi 256
 Focke-Wulf A 43 Falke (позже обозначался Fw 43)
 Focke-Wulf Fw 47
 Focke-Wulf Fw 55
 Focke-Wulf Fw 56 Stösser (около 1000)
 Focke-Wulf Fw 58
 Focke-Wulf Fw 186 (автожир)
 Gotha Go 145
 Gotha Go 147
 Gotha Go 149
 Heinkel He 74
 Henschel Hs 121
 Henschel Hs 125
 Horten H VII
 Klemm Kl 36 B
 Klemm Kl 151
 Messerschmitt Bf 108 Taifun
 Sack AS-6 Fliegender Bierdeckel (1 прототип)
 Siebel Si 201

 Farman F.510 Monitor II
 Morane-Saulnier MS.500 Criquet (послевоенная французская версия Fi 156)
 Nord 1100 Noralpha (послевоенная французская версия Bf 108 Taifun, 2 прототипа)

 Beneš-Mráz K-65 „Čáp“ (послевоенная чехословацкая версия Fi 156)

 Капрони Български КБ-6/КБ-309 Папагал (лицензионный Caproni Ca.309 Ghibli с AS 10 вместо Alfa Romeo 115-II)

 Kayaba Ka-1 Автожир ВВС Императорской армии Японии
 Kobeseiko Te-Gō (1 прототип)

 Рогожарски СИМ-XIV-Х

Двигатель в экспозициях музеев 
 

 Музей Королевских ВВС (Косфорд, Великобритания)
 Музей "Авиатикум" (аэродром Винер-Нойштадт-Ост, Австрия)
 Исторический музей Военно-воздушных сил (Браччано) (Италия)
 Музей Planes of Fame Air Museum,  Чино, Калифорния (США)

См. также 
 Hirth HM 508
 Walter Junior
 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 

Gunston, Bill. World Encyclopedia of Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens Limited, 1989. 
Jane's Fighting Aircraft of World War II. London. Studio Editions Ltd, 1989. 

 Bedienungsanleitung Argus As 10 C, Baureihe 3, (1937)
 Werksprospekt Messerschmitt AG (französische Sprache, gedruckt in Deutschland, 1939)
 Flugzeug Typenbuch – Handbuch der Deutschen Luftfahrt- und Zubehör-Industrie. Jahrgang 1939/40

Ссылки 

 AS10 на luftfahrtmuseum.com
 As 10 C в музее Planes of Fame Air Museum,  Чино, Калифорния (США)
 Текст описания двигателя на alternathistory.com
 видео Argus As 10 - Aircraft engine from 1932
 видео Argus AS 10 C Abbremsen, Messerschmitt Bf 108, Me P7 Propeller
 видео Argus, BMW, Daimler-Benz - Engines of the Luftwaffe - Bf 109, Fw 190, Storch

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения